

Toponyme 
 Rumersheim est une ancienne commune française du Bas-Rhin (67) en Alsace, associée depuis 1972 à Berstett
 Rumersheim-le-Haut, commune française du Haut-Rhin (68) en Alsace
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France